La Bellière ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Bellière (Orne), Département Orne
 La Bellière (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime